Ива́н Фили́ппович Абду́лов (1922, д. Шумиха, Кузнецкий уезд, Ново-Николаевская губерния — 11 марта 1943, окрестности г. Люботин, Харьковский район, Харьковская область) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, снайпер.

Биография 
Родился в 1922 году в крестьянской семье в деревне Шумиха (4 ноября 1974 года деревня Шумиха объединена с деревней Береговая Кемеровского района). Русский.

Окончил начальную школу, работал в колхозе трактористом. Кандидат в члены ВКП(б).

В Красной Армии с декабря 1941 года. С 1942 года на фронте.

Снайпер 849-го стрелкового полка (303-я стрелковая дивизия, 3-я танковая армия, Воронежский фронт) ефрейтор Иван Абдулов в оборонительных боях истребил двести девяносто восемь гитлеровцев, в том числе пять снайперов и одиннадцать офицеров. Обучил снайперскому делу двадцать семь человек.

11 марта 1943 года в районе города Люботин Харьковской области, попав в окружение, отважный снайпер заменил раненого командира. Противотанковыми гранатами подбил два танка. Пал смертью храбрых в этом бою.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и геройство ефрейтору Абдулову Ивану Филипповичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен в братской могиле в Центральном парке города Люботин.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза
 Орден Ленина
 Орден Красной Звезды

Увековечивание памяти 
 На здании школы, где учился Иван Филиппович Абдулов, установлена мемориальная доска.
 В родном селе Ивана Филипповича Абдулова названа улица в честь него.
 Долгое время имя Героя носила пионерская дружина.
 В самом центре города Люботин установлен памятный обелиск.

Примечания

Источники

Ссылки 
 
 Абдулов Иван Филиппович

Снайперы Великой Отечественной войны
Трактористы
Умершие в Люботине